Васи́лий Фомичёв:
 Фомичёв, Василий Владимирович (род. 1972) — российский математик, доктор наук, профессор.
 Фомичёв, Василий Сергеевич (1926—1999) — советский футболист и тренер.
 Фомичёв, Василий Осипович (1924—1992) — советский художник-реалист, живописец, пейзажист.